Бачоко има више значења:

 Бачоко, Лос Анхелес (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Бачоко, Гранха (Искакистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бачоко (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бачоко (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бачоко (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бачоко (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бачоко, Авикола (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бачоко, Гранха Репродуктора Песада (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бачоко (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бачоко (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бачоко (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бачоко, Постура Гранха Песада (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бачоко (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бачоко (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику